Israel Damonte (1982) – calciatore argentino
 Loris Damonte (1990) – calciatore italiano
 Luca Damonte (1992) – pallanuotista italiano
 PalaDamonte – palazzetto dello sport di Cogoleto
 Raúl Damonte Botana (1939-1987) – drammaturgo, fumettista, scrittore e attore argentino